Interborough Rapid Transit Company, een bedrijf dat de metrodienst in New York bestuurde tussen 1904-1940
New York IRT (voetbal), een Amerikaans voetbalteam, gesponsord door de bovenstaande onderneming